Переу́лок Бесту́жева — проезд в Левобережном округе города Липецка. Проходит в Новолипецке от Ферросплавной улицы до площади Металлургов.

Переулок назван в честь русского писателя и офицера-декабриста А. А. Бестужева (1797—1837).

Переулок Бестужева проходит рядом с промышленной зоной в районе Новолипецкого металлургического комбината.

Дом № 18 — прокуратура Левобережного округа, дом № 20 — суд Левобережного округа. Интересно, что все строения, расположенные по обеим сторонам переулка, имеют только чётные номера.

Транспорт 
 трам. 5, 5к, ост.: «Заводоуправление НЛМК», «Пер. Бестужева»; трол. 6, 8; авт. 17, 22, 25, 27, 28, 30, 50, 104, 306, 308, 308к, 317, 320, 321, 322, 330, 332, 342, 351, 353, 356, ост.: «МСЧ НЛМК», «Заводоуправление НЛМК».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку — Липецк: изд-во «Ленинское Знамя», 1968.
 

Бестужева